Corollospora — рід грибів родини Halosphaeriaceae. Назва вперше опублікована 1922 року.

Класифікація 
До роду Corollospora відносять 30 видів:

Примітки 

Роди грибів
Сордаріоміцети